Příjmení Cheney nese více různých osobností:

 Dick Cheney (* 1941) – americký politik a obchodník
 Liz Cheney (* 1966) – americká politička
 Thomas Cheney (1485–1558) – anglický politik, diplomat a dvořan